Алексе́й Архи́пов:
 Архипов, Алексей Алексеевич (род. 1983) — российский футболист, полузащитник.
 Архипов, Алексей Андреевич (род. 1955) — российский скульптор-монументалист, художник, медальер. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Российской Федерации. 
 Архипов, Алексей Валерьевич (1967—2020) — российский самбист.